Greckokatolickie Seminarium Duchowne w Stanisławowie – greckokatolickie seminarium duchowne, utworzone w 1906 roku w Stanisławowie, w celu kształcenia kapłanów eparchii stanisławowskiej.

Zostało utworzone po likwidacji Greckokatolickiego Seminarium Generalnego, które zostało rozwiązane rozporządzeniem cesarskim z 13 lipca 1893. Na jego miejsce utworzono trzy diecezjalne greckokatolickie seminaria duchowne – lwowskie, stanisławowskie i tarnopolskie.

Dyrektorzy seminarium 
 Jeremiasz Łomnicki (1906–1915)
 Awksentij Bojczuk (1915–1945)
 Sofron Mudry (1994–2000)
 Ołeksandr Łewyćki (2010–2014)

Linki zewnętrzne 
 

Oświata w Iwano-Frankiwsku
Greckokatolickie seminaria duchowne